Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1964/65 werd gewonnen door Amsterdam.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Amsterdam (West), HTCC (Zuid), HMC (Noord) en Hattem (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1964/65

Hockey in 1964
Hockey in 1965
 1964/65